In 2021 werd de negentiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 16 december 2020 tot 8 mei 2021. Bahia werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de derde fase van de Copa do Brasil 2022.

Format
Aan het hoofdtoernooi namen zestien teams deel. De negen staatskampioenen van de staten Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí. Uit de staten Bahia, Pernambuco en Ceará waren de hoogst geplaatste clubs op de clublijst van de CBF-ranking geplaatst.

De overige vier plaatsen werden via een voorronde bepaald waaraan de zes best geplaatste teams uit de staten Alagoas, Maranhão, Paraiba, Piaui, Rio Grande do Norte en Sergipe deelnamen, tenzij deze al geplaatst was, dan ging de plaats naar het volgende best geplaatste team gaan. De staten Bahia en Pernambuco, die elk al twee deelnemers in de groepsfase hadden mochten nog het derde best geplaatste team van de CBF-ranking sturen. 

In de groepsfase werden de clubs werden in twee groepen van acht verdeeld, waarvan de teams uit groep A enkel tegen teams uit Groep B speelden.

Pré-Copa
De wedstrijden werden gespeeld van 16-12-20 tot 02-02-21

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste